Байгожа — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Байгожа — село в Исатайском районе Атырауской области.
 Байгожа — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.